Skelin ist der Nachname von 

 Nikša Skelin (* 1978), kroatischer Ruderer
 Siniša Skelin (* 1974), kroatischer Ruderer